Okręty US Navy o nazwie USS  "Gato":
 Pierwszy  był okrętem podwodnym, będącym w służbie w latach 1941-1946.
 Drugi  był okrętem podwodnym, będącym w służbie w latach 1968-1996.

Gato